— японская кёрлингистка, вторая в команде Японии на Олимпийских играх 2002 года и четвёртая — в 2006 и 2014 годах. Была знаменосцем сборной Японии на церемонии открытия и церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи. После окончания спортивной карьеры кёрлингистки стала тренером по кёрлингу.

Достижения 
 : золото (, , ), серебро (), бронза ().
 : золото (), бронза ().
 : серебро (, ).
 : золото (2017), серебро (2007).

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Чемпионы Японии по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Японии